«Рисовальщик» () — детективный фильм 1992 года режиссёра Фидона Папамайкла и сценариста Майкла Анджели с Джеффом Фейи, Шон Янг и Дрю Бэрримор в главных ролях. Фильм был показан в кинотеатрах Канады, Швеции и Южной Корее.

Сюжет 
Джек Уайтфилд работает в полиции рисовальщиком. Он изображает портреты подозреваемых со слов свидетелей. Произошло убийство крупного бизнесмена Томми Силвера. Выслушивая описание внешности подозреваемой, он с изумлением узнаёт в ней собственную жену Райан. Свидетельница опознаёт её на портрете, нарисованном Джеком. Художник идёт на должностное преступление. Он несколько изменяет портрет жены, и начинает самостоятельное расследование. Сразу после допроса гибнет и свидетельница. Кроме того, полицейские по ложному портрету находят другую женщину, которая страдает из-за ложного обвинения.

Выясняется, что преступление связано с профессией жены, работающей в индустрии моды. Её начальник, коммерческий директор фирмы Пол Корбел, решил убрать хозяина компании Томми Силвера. Райан Уайтфилд, любовница Корбела, помогла ему организовать алиби и готова была подставить своего мужа. Она понимала, что, будучи сотрудником полиции, Джек попытается скрыть улики и отвести подозрения от жены. В результате расследования Джек нашёл свидетельства причастности жены и собрал компромат на Пола Корбела.

Джек согласился на встречу с Полом поздно вечером на фабрике. Пол и Райан уже готовы были убрать Джека, но тот предъявил супруге свидетельства неверности её любовника. Райан расстреливает Корбела из пистолета.

В ролях 
 Джефф Фэйи — Джек Уайтфилд
 Шон Янг — Райан Уайтфилд
 Чеки Карио — Пол Корбел
 Дрю Бэрримор — Дейзи Дрю
 Джеймс Толкан — лейтенант Тонелли
 Фрэнк Макрэй — детектив Милон
 Стэйси Хайдук — Джейн Олсон
 Шарлотта Льюис — Брэнди

Критика 
Variety писал, что у фильма был «умный сценарий журналиста Майкла Анджели и сильная игра Джеффа Фэйи».

Ссылки 
 Обзор и критика фильма
 Обзор и критика фильма Variety

Примечания 

Детективные фильмы США